Яна Новотна і Андреа Стрнадова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Лаурою Голарсою.

Голарса і Новотна програли у чвертьфіналі Сабін Аппельманс і Лоранс Куртуа.

Аппельманс і Куртуа виграли титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс і Андреа Темашварі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лаура Голарса /  Яна Новотна (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва /  Лейла Месхі (півфінал)
 Карін Кшвендт /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
 Жюлі Алар /  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 1994 Doubles Draw

Open GDF Suez
Тур WTA 1994